Алексей Кириллович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Алексей Кириллович (1845—1928) — революционер, общественный деятель, краевед, фотограф.
 Кузнецов, Алексей Кириллович (1901—1941) — Герой Советского Союза.